Japánhoz kapcsolódó
japán nyelv
japán nép
Japán ország

Hasonló nevű település
Japan, település Missouri államban, az Egyesült Államokban
Japan, település Montenegróban

Zene 
 Japan, brit rockegyüttes